Grasshoppers (engl. für Grashüpfer) steht für:

 Grasshoppers Zürich, ein Schweizer Fußballclub
 Traiskirchen Grasshoppers, ein österreichischer Base- und Softballverein

Siehe auch:
 Grasshopper

en:Grasshopper (disambiguation)